El término Agura puede referirse a:

Agura, río en Rusia;
Cascadas de Agura, cascadas sitas en el curso del anterior río;
Dmitri Agura, historiador búlgaro (1849-1911).